

Patronyme 
Dennison est un patronyme porté notamment par :

 Aaron Lufkin Dennison (1812-1895), horloger américain ;
 Bonnie Dennison (1989-), actrice américaine ;
 Kate Dennison (1984-), athlète britannique, spécialiste du saut à la perche ;
 William Dennison (1815-1882), homme politique américain.

Toponyme 

 Dennison, ville américaine dans le Minnesota ;
 Dennison (Ohio)